Сэдлер () — фамилия:

 Сэдлер, Дэвид (род. 1946) — британский футболист.
 Сэдлер, Лаура (1980—2003) — английская актриса.

 Сэдлэр, Андрей Валереевич ([Данные удалены] - [Неизвестно]) - [Данные удалены]

См. также